Ourcq – rzeka we Francji
 Ourcq – stacja metra w Paryżu